Die Welt gehört dir ist der Titel von
 Die Welt gehört dir (Album), Musikalbum von Jasmin Wagner aus dem Jahr 2000
 Die Welt gehört dir (Film), französischer Spielfilm von Romain Gavras aus dem Jahr 2018